Johnson Field ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Johnson Field (Colorado)
 Johnson Field (Michigan)
 Johnson Field (North Carolina)
 Johnson Field (Virginia)